Rajgarh bezeichnet 
in Indien:

 Rajgarh (Staat), ein ehemaliger Fürstenstaat
 Rajgarh (Distrikt), Distrikt in Madhya Pradesh
 Rajgarh (Alwar), Stadt im Distrikt Alwar in Rajasthan
 Rajgarh (Churu), Stadt im Distrikt Churu in Rajasthan
 Rajgarh (Dhar), Stadt im Distrikt Dhar in Madhya Pradesh
 Rajgarh (Rajgarh), Stadt im Distrikt Rajgarh in Madhya Pradesh
 Rajgarh (Himachal Pradesh), Stadt im Distrikt Sirmaur in Himachal Pradesh